Vladímirovka () es el nombre de varias localidades en Rusia y otros países de Europa Oriental:
 Vladímirovka (), pueblo de la parcialmente reconocida República de Abjasia;
 Vladímirovka, localidad del krai de Krasnodar, en Rusia;
 Vladímirovka (), aldea del óblast de Kiev, en Ucrania;
 Vladímirovka, nombre antiguo (1882-1905) de Yuzhno-Sajalinsk, ciudad del óblast de Sajalín, en Rusia.